Galles settentrionale (Regno Unito)
North Wales – borough della Contea di Montgomery, Pennsylvania  (Stati Uniti d'America)